Huta Namora (Silaen), een plaats in Indonesië
Huta Namora (Balige), een plaats in Indonesië
Huta Namora (Pangururan), een plaats in Indonesië